Бурдур () — ил Турции, расположенный в юго-западной части страны. Административным центром ила является город Бурдур. Граничит на юге с провинциями Мугла и Анталья; Денизли на западе; Афьонкарахисар на севере и Ыспарта на востоке.

Площадь — 7 238 км², население — 256 803 (2009).

География 
В провинции расположено множество озёр, включая озеро Бурдур, самое крупное из них, второе по размеру — озеро Салда.

Административное деление 

Ил Бурдур делится на 11 районов:
 
 Агласун (Ağlasun)
 Алтынъяйла (Altınyayla)
 Буджак (Bucak)
 Бурдур (Burdur)
 Гёльхисар (Gölhisar)
 Ешилова (Yeşilova)
 Караманлы (Karamanlı)
 Кемер (Kemer)
 Тефенни (Tefenni)
 Чавдыр (Çavdır)
 Чельтикчи (Çeltikçi)

Санджак Бурдур (1912г.)

Источник: George Sotiriadis: An Ethnological Map Illustrating Hellenism, 1918

Ссылки 
 Информация о погоде в Бурдуре 
 Газета Бурдура